Bruno Morchio – scrittore e psicologo italiano
 Daniele Morchio – geografo italiano (1824-1894)
 David Morchio – patriota e politico italiano (1798-1875), fratello del precedente
 Lino Morchio – ex calciatore italiano
 Renzo Morchio – fisico italiano
 Rinaldo Morchio – calciatore italiano